B-23 puede hacer referencia a:

 la autopista B-23, en España, con origen en la ciudad de Barcelona; o
 el bombardero estadounidense B-23 Dragon, fabricado en el periodo interbélico.